Kreissitz bezeichnet Verwaltungsorte in

 Deutschland, siehe Kreisstadt
 Namibia, siehe Liste der Wahlkreise in Namibia